Chassy (Borgonha)
 Chassy (Cher)
 Chassy (Yonne)

Desambiguação